Анна Петровна Ададурова (, теперь Запорожская область — ?) — украинская советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая, бригадир тракторной бригады колхоза «Ленинским путем» Ореховского района Запорожской области. Герой Социалистического Труда (23.06.1966). Депутат Верховного Совета УССР 7-го созыва.

Биография 
Родилась в семье Петра Петровича и Татьяны Сидоровны Сабалдашных. Отец был репрессирован органами НКВД СССР.

С 1950-х годов — звеньевая, с 1970-х годов — бригадир тракторной бригады колхоза «Ленинским путем» села Кирово (теперь — Таврическое) Ореховского района Запорожской области. Собирала высокие урожаи кукурузы.

Член КПСС.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (23.06.1966)
 орден Ленина (23.06.1966)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Запорізька правда» (Запоріжжя) — 1967 рік — лютий.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС